Лас Кортинас има више значења:

 Лас Кортинас (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Кортинас (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику